Ел Казавате има више значења:

 Ел Казавате (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Казавате (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Казавате (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику